Sühbaatar kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Süchbaatar (provins), 
 Süchbaatar (stad), provinshuvudstad, Selenga, 
 Sühbaatar (distrikt i Mongoliet), Süchbaatar, 

Robotskapade Mongolietförgreningar